Erdfarben steht für:
 diverse anorganische eisenhaltige Pigmente, siehe Erdfarbe
 gebrochene Gelb- bis Rotbrauntöne, siehe Naturfarben